Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Faits marquants 
À 21 ans, le Suisse Roger Federer y obtient le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Il s'est fait remarquer deux ans plus tôt en éliminant, en huitième de finale, le septuple vainqueur Pete Sampras. Après le précédent de l'US Open 1998, l'Australien Mark Philippoussis échoue pour la deuxième fois en finale d'un tournoi majeur. C'est en outre la première participation de Rafael Nadal, âgé de 17 ans, à un tournoi du Grand Chelem.

Le tournoi féminin, quant à lui, est dominé une nouvelle fois par les sœurs Williams qui, comme l'année précédente, s'affrontent en finale. Serena Williams parvient à conserver son titre aux dépens de sa sœur ainée Venus.

En double mixte, la victoire revient à l'éternelle Martina Navrátilová qui, associée à Leander Paes, remporte à l'âge de 46 ans sa  en Grand chelem (simple et doubles confondus) et son vingtième titre à Wimbledon, égalant le record de son ancienne partenaire de double Billie Jean King.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2003
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2003
Tennis en juin 2003
Tennis en juillet 2003